Айон-Орос может означать:
 Айон-Орос (залив) — залив Эгейского моря.
 Айон-Орос (особая административная единица) — особая административная единица в Греции, в Центральной Македонии.
 Айон-Орос (полуостров) — полуостров.

См. также 
 Афон (гора)